Весь — многозначный термин:
 Весь — русское определительное местоимение.
 Весь — современное польское и древнерусское слово для обозначения деревни.
 Весь — прибалтийско-финское племя, участвовавшее в этногенезе вепсов и карелов-людиков.

Топоним 
 Весь — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Весь — деревня в Иссадском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Весь — деревня в Потанинском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.